

Nederlandse familie
Willem Landré (1874-1948), componist
Guillaume Landré (1905-1968), componist
Joop Landré (1909-1997), omroepman
Lou Landré (1939), acteur

Overig personen
 Jeannette Landré (19?), Nederlands fluitiste